Росита има више значења:

 Росита (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Росита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Росита (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Росита, Марта Фуентес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Росита, Рестауранте (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Росита, Гранха (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику